Im Bezirk St. Johann im Pongau (Pongau) bestehen 305 denkmalgeschützte Objekte. Die unten angeführte Liste führt zu den Gemeindelisten und gibt die Anzahl der Objekte an.

Bezirk St. Johann im Pongau